Thin Blue Line (uitdrukking), een Engelse, internationaal gebezigde uitdrukking m.b.t. de politie
 The Thin Blue Line (televisieserie), een televisieserie met Rowan Atkinson
 The Thin Blue Line (documentaire), een documentaire van Errol Morris
 The Thin Blue Line (film), een film van William Friedkin